Kabinett Van Hall steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Van Hall/Donker Curtius (1853 bis 1856)
 Kabinett Van Hall/Van Heemstra (1860 bis 1861)